

Cinema 
 Preferisco mio marito (Never Say Goodbye) – film del 1946 diretto da James V. Kern
 Come prima, meglio di prima (Never Say Goodbye) – film del 1956 diretto da Jerry Hopper

Musica 
 Never Say Goodbye  – traccia dell'album Planet Waves di Bob Dylan del 1974
 Never Say Goodbye  – singolo di Yōko Ono del 1983, dall'album It's Alright (I See Rainbows)
 Never Say Goodbye  – singolo dei Bon Jovi del 1987, dall'album Slippery When Wet
 Never Say Goodbye  – album dei Ten del 1998
 Never Say Goodbye  – album di Sarah Bettens del 2008